Кубок Кремля 2003 года в женском парном разряде проводится в восьмой раз. В основной сетке турнира 16 пар, одна из которых прошла в основу по результатам квалификации, и ещё две получили специальное приглашение от организаторов.

Пара Елена Дементьева / Жанетт Гусарова не защищала свой прошлогодний титул, однако обе принимали участие в турнире:
 Дементьева (в паре с Линой Красноруцкой) проиграла уже на старте.
 Гусарова (в паре с Патти Шнидер) проиграла на раунд позже — в четвертьфинале.

Посев 

  Светлана Кузнецова /  Мартина Навратилова  (Полуфинал)
  Кара Блэк /  Елена Лиховцева (Полуфинал)

<ol start="3">
  Елена Дементьева /  Лина Красноруцкая ''(Первый раунд) 
 ''' Надежда Петрова /  Меганн Шонесси (Титул)

Сетка

Ссылки 
 

Кубок Кремля 2003